Крушево — топоним:
 в Болгарии:
 Крушево — село в Благоевградской области;
 Крушево — село в Габровской области;
 Крушево — село в Пловдивской области;
 в Северной Македонии:
 Крушево — город;
 Крушево — община;
 Крушево — село в общине Виница.
 в Сербии:
 Крушево — село в общине Гора Призренского округа автономного края Косова и Метохии (согласно административно-территориальному делению Сербии) или в общине Драгаш Призренского округа (согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово).
 в Черногории:
 Крушево деревня в муниципалитете Плевля;
 Крушево деревня в муниципалитете Плав.

Другое 
 Монастырь Крушево